Кривой домик () — офисно-торговый центр в Сопоте.

Расположен на улице Героев Монте-Кассино (), 53.

Построен в 2004 году по проекту архитекторов Шотинских и Залевского. В основе выбранного для строительства стиля лежит оптическая иллюзия. архитектурный постмодерн, деконструктивизм. 

Архитекторов на этот проект вдохновили рисунки художников  и .

Полезная площадь здания составляет около 4000 м². Объект является частью торгового центра «Резидент». На первом этаже находятся торговые помещения, ресторан и салон игральных автоматов. На втором этаже находятся студии «Radio RMF FM» и «Radio RMF МАXXX».

См. также 
 Танцующий дом

Ссылки 
 Сайт архитекторов здания 
 Per Oscar Gustav Dahlberg — Авторский сайт
 Фотогалерея
 Официальный сайт здания

Торговые центры Польши
Появились в 2004 году в Польше
Здания и сооружения, построенные в 2004 году
Здания и сооружения Сопота
Перекрученные здания и сооружения
Постмодернизм